Le patronyme néerlandais Bogaert provient de boomgaard (verger). 

Il peut se décliner:
 avec un ou deux o. 
 avec un ae ou un aa
 avec un -t final ou un -d, -de ou -dt
 avec un suffixe -s indiquant une filiation.
 précédé des particules van, van den ou vanden indiquant explicitement une provenance, comparable au français du Verger.
 avec un -n final pluriel ou génitif

Patronyme

Bogaert 
 Sophie Bogaert (?-?), professeur de littérature, essayiste et critique littéraire française ;
 Gaston Bogaert (1918-2008), peintre franco-belge surréaliste ;
 Hendrik Bogaert (1968-), homme politique belge flamand ;
 Henri Bogaert (1948-), Commissaire au Plan belge;
 Jan Bogaert (1957-), coureur cycliste belge ;
 Jo Bogaert (1957-), musicien belge, leader du groupe Technotronic ;
 Lucienne Bogaert (née Lucienne Lefebvre) (1892-1983), actrice française ;
 Paul-Emile Bogaert (1935-2010), photographe ;
 Martin Bogaert (2002-), apiculteur ;

Bogaerts 
 Félix Bogaerts (1805-1851), historien, écrivain, romancier et poète belge
 Jean Bogaerts (1925-), coureur cycliste belge ;
 Mark Bogaerts (1958-), musicien belge ;
 Xander Bogaerts (né en 1992), joueur d'arrêt-court des Ligues majeures de baseball.

Boogaerts 
 Jan Boogaerts (1964-), cavalier belge.
 Mathieu Boogaerts (1970-), auteur-compositeur-interprète français.

Boogaard 
 Derek Boogaard (1982-), joueur professionnel de hockey sur glace canadien ;
 Aaron Boogaard (1986-), joueur professionnel de hockey sur glace canadien, frère du précédent.

Van den Bogaert 
 Els Van den Bogaert-Ceulemans (1930), femme politique belge.
 Martin van den Bogaert (1637-1694), sculpteur flamand.

Van den Boogaard 
 Erik van den Boogaard (1964-), ancien footballeur professionnel néerlandais ;
 Oscar van den Boogaard (1964-), écrivain néerlandais.

Van den Bogaerde 
 Balthazar van den Bogaerde (1773-1828), bourgmestre d'Oostkamp ;
 Andreas van den Bogaerde van Terbrugge (1787-1855), gouverneur du Brabant-Septentrional ;
 Valère van den Bogaerde (1855-1904), homme politique belge ;
 Sir Derek van den Bogaerde (1921-1999), acteur et nouvelliste anglais. Pseudonyme: Dirk Bogarde ;
 Jasmine van den Bogaerde (1996-), chanteuse et musicienne anglaise. Pseudonyme: Birdy.

Pseudonyme 
 Sir Dirk Bogarde (1921-1999), (Derek van den Bogaerde) acteur et nouvelliste anglais ;
 Birdy (1996-), (Jasmine van den Bogaerde) chanteuse et musicienne anglaise.

Patronyme néerlandais
Patronyme flamand